Borobudur peut désigner :
 le temple de Borobudur, un temple bouddhiste indonésien situé sur Java ;
 Balaboedoer ou Borobudur, une ville d'Indonésie située sur Java, juste à côte du temple du même nom.

Voir aussi 
 Le musée Karmawibhangga, également connu sous le nom de musée Borobudur.
 Borobodur: The Planet of Doom, un jeu vidéo d'action sorti sur Amiga au début des années 1990.